Goldbach kan syfta på:

Personer 
 Christian Goldbach (1690–1764), preussisk matematiker

Geografi

Tyskland 

 Goldbach, Thüringen – en tidigare kommun 
 Goldbach, Bayern – en kommun

Österrike 

 Goldbach (vattendrag i Österrike), Burgenland, 

Robotskapade Österrikeförgreningar